Бычо́к (; Бычек) — левый приток реки Казённый Торец, расположенный на территории Славянского района и Краматорского горсовета (Донецкая область, Украина).

География 

Длина — 20 км. Площадь бассейна — 106 км². Уклон реки — 4,1 м/км. Русло реки (отметки уреза воды) в среднем течении (пруд между селом Сергеевка и микрорайоном Городещино) находится на высоте 89,7 м над уровнем моря. Русло в верхнем течении — маловодное и пересыхает. Создано несколько прудов.

Берёт начало в балке Коваленков Яр восточнее села Андреевка. Река течёт на северо-восток. Впадает в Казённый Торец (на 43-м км от её устья) в городе Краматорск — западнее микрорайона Партизанский, непосредственно севернее административной границы Краматорского горсовета с Славянским районом.

Притоки: (от истока к устью)
 балка Широкая (пр)
 балка Тройчатая (пр)

Населённые пункты (от истока к устью):
 Славянский район: Роганское, Сергеевка
 Краматорский городской совет: Краматорск

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 51 (Бичок № 1)

Притоки Казённого Торца
Реки Донецкой области